Jilemnický je přídavné jméno odvozené od názvu města Jilemnice, může se jednat i o příjmení:

Alois Jilemnický (1910–1986), český regionální historik, středoškolský profesor
Ivan Jilemnický (1944–2012), český sochař
Peter Jilemnický (1901–1949), československý komunistický spisovatel, novinář a politik slovenské národnosti
Ellen Jilemnická (* 1946), česká malířka, sochařka a pedagožka

jiný význam
jilemnický vikariát